El Peñón puede referirse a:

Lugares 
En Argentina
 El Peñón, localidad del departamento de Antofagasta de la Sierra, en la provincia de Catamarca.

En Colombia
 El Peñón, municipio del departamento de Bolívar.
 El Peñón, municipio del departamento de Cundinamarca.
 El Peñón, municipio del departamento de Santander.

En Venezuela
 El Peñón, localidad del Municipio Sucre, en el estado Sucre.

En la República Dominicana
 El Peñón, municipio de la provincia de Barahona.

En España
 El Peñón, denominación oficiosa del Peñón de Vélez de la Gomera, plaza de soberanía,en la costa de Marruecos.
 El Peñón, nombre popular de Gibraltar, en la provincia de Cádiz.
 El Peñón, pedanía del municipio de Alamedilla, en la provincia de Granada.
 El Peñón, pedanía del municipio de Arucas, en la provincia de Las Palmas.
 El Peñón, pedanía del municipio de Mieres, en la provincia de Asturias.
 El Peñón Alto, pedanía del municipio de Oria, en la provincia de Almería.
 El Peñón Bajo, pedanía del municipio de Oria, en la provincia de Almería.
 El Peñón de la Reina, yacimiento arqueológico del municipio de Alboloduy, en la provincia de Almería.
 El Peñón de las Juntas, yacimiento arqueológico del municipio de Abla, en la provincia de Almería.
 Lomo del Peñón, pedanía del municipio de Moya, en la provincia de Las Palmas.
 Vallefresnos-El Peñón, pedanía del municipio de Guadarrama, en la provincia de Madrid.